De Parvipelvia zijn een groep uitgestorven zeedieren, behorend tot de Ichthyosauria, die leefde tijdens het Mesozoïcum.

In 1999 definieerde Ryosuke Motani een klade Parvipelvia als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Hudsonelpidia, Macgowania en Ichthyosaurus, en al zijn afstammelingen. De naam betekent: de "kleinbekkens" vanuit het Latijn parvus, "klein" en pelvis, "bekken", een verwijzing naar het kleine bekken.

Motani wist enkele gedeelde afgeleide kenmerken, synapomorfieën, van de groep vast te stellen. Het schouderblad is recht. Het spaakbeen is breder dan lang. Het schaambeen is stylusvormig. 

Tot de parvipelviërs behoren de meeste afgeleide soorten van de ichthyosauriërs. Het gereduceerde bekken is een verdere aanpassing aan een zwemmende levenswijze. De groep ontstond in het Trias en stierf uit in het vroege Opper-Krijt.

Literatuur
Motani, R., 1999, "Phylogeny of the Ichthyopterygia", Journal of Vertebrate Paleontology 19: 472-495

Ichthyosauria